Manuel (de) Castro puede referirse a:

 Manuel Castro (futbolista) (1995), futbolista uruguayo.
 Manuel Antonio Castro (1772 – 1832), abogado y político argentino, gobernador de la provincia de Córdoba (Argentina).
 Manuel Castro Ruiz (1918 - 2008), antiguo arzobispo de Yucatán, México.
 Manuel Castro y Castro (1918 - 2002), religioso e historiador español.
 Manuel Benito de Castro (1751-1826), presidente de Colombia del 25 de junio de 1812 al 5 de agosto de 1812.
 Manuel Bermúdez de Castro y Díez (1811 - 1870), economista y político español.
 Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia (1834 - 1905), religioso y escritor asturiano, autor de la primera traducción al idioma asturiano del Evangelio de Mateo.
 Manuel Monteiro de Castro (1938), arzobispo católico portugués y Nuncio Apostólico en España y Andorra.

Coleutivu Manuel Fernández de Castro, agrupación asturiana de sacerdotes y seglares católicos comprometidos con el idioma asturiano.